Allium montanum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium montanum descrita por F.W.Schmidt es sinónimo de Allium lusitanicum de Lam.
Allium montanum descrita por Guss. es sinónimo de Allium paniculatum subsp. tenuiflorum de (Ten.) K.Richt. 
Allium montanum descrita por Rchb. es sinónimo de Allium flavum subsp. flavum  
Allium montanum descrita por Schrank es sinónimo de Allium schoenoprasum de L.
Allium montanum descrita por Sm. es sinónimo de Allium sibthorpianum de Schult.f.
Allium montanum descrita por Ten. es sinónimo de Allium cupani subsp. cupani

Referencias